Corlay peut désigner : 
Corlay, commune des Côtes-d'Armor
Corlay (cheval), célèbre étalon présent dans cette commune à la fin du .
Cheval de Corlay, race de chevaux descendante de l'étalon du même nom.